Koshiishi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumi Koshiishi (* 2000), japanische Tennisspielerin
 Azuma Koshiishi (* 1936), japanischer Politiker